Antonios Tsitas – tiratore di fune e lottatore greco
 Geōrgios Tsitas – lottatore greco
 Makis Tsitas – scrittore greco